Changling Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changling (socken i Kina, Guangxi), 
 Changling (socken i Kina, Anhui), 
 Changling (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar